

Letteratura 
 La morte nel villaggio o Omicidio su misura (The Murder at the Vicarage) – romanzo di Agatha Christie del 1930
 Omicidio su misura (Kill to Fit) – romanzo di Bruno Fischer del 1946

Televisione 
 Omicidio su misura – film del 2012 diretto da Lamberto Bava